Archieparchia lwowska – eparchia greckokatolicka
 Eparchia lwowska – eparchia Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego
 Eparchia lwowska – eparchia Kościoła Prawosławnego Ukrainy (wcześniej Ukraińskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego)
 Eparchia lwowsko-sokalska – eparchia Kościoła Prawosławnego Ukrainy (wcześniej Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego)